Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1928 в Санкт Мориц показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 14 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 464 спортисти (от които 26 жени) от 25 страни в периода от 11 февруари до 19 февруари 1928 г. в общо 4 спорта.

Атлети от общо 12 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 13 без отличие. Норвегия печели най-много медали (15), както и най-много златни (6), сребърни (4) и бронзови (5) отличия.

Страните, които дебютират на тези игри са:

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри 1928